Comet kan syfta på:

 Comet (musikpris) – ett tyskt musikpris utdelat av VIVA
 Comet (serietidning) – en svensk serietidning

Bolag 
 Comet (butikskedja) - en brittisk hemelektronikskedja
 Air Comet - ett flygbolag

Sport 
 IK Comet Halden - en norsk ishockeyklubb
 Umeå Comets - en svensk basketklubb

Teknik 
 Comet - en brittisk stridsvagn (Cruiser Tank, Comet I (A34))
 Comet (motorsåg) – en motorsåg tillverkad av Como M&T Bjerke AB
 de Havilland Comet - ett brittiskt passagerarflygplan
 Mercury Comet - en personbil

Se även 
 Comet Creek – flera
 Comet Island – flera
 Comet Lake – flera
 Comet Mine – flera
 Comet Mountain – flera
 Komet (olika betydelser) – flera